, un quartier de Winnipeg au Canada ;
 River Heights, une circonscription électorale comprenant le précédent quartier ;
 , un quartier de Saskatoon au Canada ;
 River Heights, une municipalité de l'Utah aux États-Unis ;
 River Heights (ou River City, une ville de fiction du roman Alice Roy ().